Населені пункти в Чехії:

 Хлеби (Бенешов)
 Хлеби (Нимбурк)